Királyerdő – városrész Budapest XXI. kerülete területén
 Király-erdő hegység – az Erdélyi-középhegység része
 Királyerdő (Isaszeg)